Melinna islandica är en ringmaskart som beskrevs av Saemundsson 1918. Melinna islandica ingår i släktet Melinna och familjen Ampharetidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
islandica